Колман има више значења:
 Округ Колман (Тексас)
 Колман (Џорџија)
 Колман (Мичиген)
 Колман (Тексас)
 Колман (Флорида)
 Колман (Висконсин)